Мозаїка — зображення чи візерунок, виконані з кольорових каменів, смальти, керамічних плиток, шпону та інших матеріалів.
 «Мозаїка» — анімаційний фільм 1989 року студії Київнаукфільм

Див. також 
 Пікселізація — метод цифрової обробки зображення, може використовуватися і з метою цензури, наприклад, для приховування облич або інших частин тіла
 Пазл

Посилання